Чулок — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Чулокского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Гагарина,
 ул. Молодёжная,
 ул. Октябрьская,
 ул. Первомайская,
 ул. Рабочая,
 ул. Садовая,
 ул. Советская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района